Ingeborg von Schweden ist der Name zwei schwedischer Königstöchter:
 Ingeborg Magnusdotter von Schweden (1277–1319), dänischen Königin
 Ingeborg Fokunga von Schweden (1263–1292), Gräfin von Holstein-Plön